Ганічев Андрій Андрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ганічев Сергій Олексійович (1984-2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища